Le , un Grumman G-73 Mallard, immatriculé VH-CQA, qui appartenait à un particulier, s'est écraser dans la Swan, à Perth, en Australie-Occidentale. Le pilote et son épouse sont tués dans l'accident.

Accident 
L'appareil effectuait un vol de démonstration pendant les festivités liées à la fête nationale australienne de 2017. Il a quitté l' à 16h28 et a continué le long de la côte en direction de Perth. Un circuit d'attente a été effectué à l'est de Garden Island, à une altitude d'environ 1600 pieds (490 m), en attendant de pouvoir effectuer les manœuvres. À 16h50, il a continué de voler vers le nord en direction de Perth en compagnie d'un Cessna 208 Caravan en version hydravion.
Les deux aéronefs ont effectué une série de circuits comprenant des survols à basse altitude de l'estran, prés de . Après le deuxième survol, le pilote a entamé un troisième circuit, tandis que le Cessna quittait la zone.
Dans le cadre du troisième circuit, le pilote du Mallard a volé en direction de l'est, parallèlement à l'estran de Perth Sud, avant d'amorcer un virage à gauche. Cela aurait facilité un troisième passage en direction de l'ouest le long de l'estran de Langley Park. Pendant le virage à gauche, l'avion a basculé vers la gauche et piqué du nez, ce qui correspond à un décrochage. L'avion est entré en collision avec l'eau et s'est disloqué à l'impact. Le pilote et le passager ont été mortellement blessés dans le crash.

Enquête 
L'enquête, mené par l'ATSB, à révélé que l'accident était principalement due à une erreur du pilote, qui a amené l'avion dans la zone de manœuvre, pour un troisième passage, d'une manière contraire à la procédure de rapprochement approuvée et qui a nécessité l'utilisation de manœuvres accrues dans une zone confinée pour établir l'avion sur la bonne trajectoire.
Cela à conduit l'avion à un décrochage aérodynamique à une altitude trop basse pour pouvoir être récupéré en toute sécurité.
La décision du pilote d'embarquer un passager sur ce vol pendant le spectacle aérien était contraire aux règles d'approbation émis par l'Autorité de sécurité de l'aviation civile pour ce type de spectacle et a augmenté la gravité des conséquences de l'accident.

Voir aussi

Liens externes 
 
 https://www.couriermail.com.au/news/national/plane-crashes-into-swan-river-in-perth-just-hours-before-australia-day-skyworks/news-story/1bdc517474cc12aa58282df07d14ad98
 https://www.flightradar24.com/data/aircraft/vh-cqa#c464eb9
 https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2017/aair/ao-2017-013
 https://www.abc.net.au/news/2017-01-27/perth-australia-day-plane-crash-pilot-peter-lynch-remembered/8216560
 https://www.20minutes.fr/monde/2003847-20170127-video-australie-avion-ecrase-riviere-devant-milliers-spectateurs

Accident ou incident aérien impliquant un Grumman
Accident ou incident aérien en 2017
2017 en Australie
Janvier 2017